Жан-Лик Пикард () је измишљени лик из америчке научнофантастичне франшизе Звездане стазе, најчешће приказан као капетан звезданог брода Ентерпрајз. Његову улогу тумачи глумац Патрик Стјуарт а Пикард се појавио у телевизијским серијама Звездане стазе: Следећа генерација, једној епизоди Звездане стазе: Дубоки свемир 9, као и у филмовима Звездане стазе: Генерације (1994), Звездане стазе: Први контакт (1996), Звездане стазе: Побуна (1998), и Звездане стазе: Немезис (2002). Такође се појављује као централни лик у серији Звездане стазе: Пикард (2020).

Спољашње везе 
 Биографија Жан-Лика Пикарда на службеном вебсајту Звезданих стаза
 Жан-Лик Пикард на Стар трек викију Мемори алфа

Ликови „Звезданих стаза“